Bockholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bockholmarna, Kimitoön, Åboland, 
 Bockholmarna, Helsingfors, Nyland,

Se även
Bockholmen (olika betydelser)
Bockholm

Robotskapade Finlandförgreningar